Ундасынов — казахская фамилия. Известные носители:
 Ундасынов, Искандер Нуртасович (1929—2013) — советский и российский историк, профессор, сын Нуртаса Ундасынова.
 Ундасынов, Нуртас Дандибаевич (1904—1989) — советский государственный деятель, с 1938 по 1951 годы — глава правительства Казахской ССР, отец Искандера Ундасынова.